Ramón de Carranza Gómez de Pablo (Cadis, 1898 - Sevilla, 1988), aristòcrata, marí de guerra, terratinent, polític franquista i president del Sevilla Futbol Club 
 Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera (Ferrol, 1863 - Cadis, 1936), polític gallec, alcalde de Cadis (1927-31 i part de 1936)
 Ramón Sergio Carranza Semprini (Rosario, 1931 - 2014), futbolista argentí de la dècada de 1950
 Estadi Ramón de Carranza , recinte on juga els partits el Cádiz Club de Fútbol
 Trofeu Ramón de Carranza, torneig de futbol organitzat anualment des de 1955 pel Cadis CF al seu estadi